Islands første ambassadør i Italien var Pétur Benediktsson i 1947. Islands nuværende ambassadør i Italien er Berglind Ásgeirsdóttir. Island har ikke nogen ambassade i Italien.

Liste over ambassadører

Kilder 

Lister over personer fra Island
Ambassadører